Moundville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Moundville Archaeological Site, eine historische Ausgrabungsstätte und National Historic Landmark bei Tuscaloosa, Alabama
Moundville (Alabama), im Tuscaloosa County
 Moundville (Missouri), im Vernon County
 Moundville (Town), Town(ship) im Marquette County, Wisconsin